Джонс, Сэмюэл:
 Джонс, Сэмюэл (1734—1819) — американский юрист и политик.
 Джонс, Сэмюэл Саймингтон (1880—1954) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион 1904 года.
 Джонс, Сэмюэл (род. 1935) — американский композитор и дирижёр.